De gecombineerde 5000 en 10.000 meter voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 10 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 16 maart 2014.

Titelverdediger was Jorrit Bergsma uit Nederland die met enkel podiumplekken de eindoverwinning behaalde, voor Bob de Jong en Sven Kramer, die vier keer de 5000 meter won, maar bij de twee 10.000 meters niet deelnam. Jorrit Bergsma won ook dit seizoen de wereldbeker met drie overwinningen, een tweede en een derde plek. Tweede werd Patrick Beckert en derde Sven Kramer die wel de slechts drie wedstrijden waaraan hij deelnam won.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Astana

Berlijn

Inzell

Heerenveen

Mannen 5000 meter
2013/2014